Vimba är ett släkte av fiskar som beskrevs av Fitzinger, 1873. Vimba ingår i familjen karpfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Karpfiskar
Vimba